Rudolph steht für:
 Rudolph, Variante des Vornamens Rudolf
 Rudolph (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Rudolph, Rentier in dem Weihnachtslied Rudolph the Red-Nosed Reindeer
 Anneliese Rudolph, Pfirsichsorte

Rudolph ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:
 Rudolph (Ohio)
 Rudolph (South Dakota)
 Rudolph (Tennessee)
 Rudolph (Texas)
 Rudolph (Wisconsin), im Wood County
 Rudolph (Town), Town(ship) im Wood County, Wisconsin

Siehe auch:
 Rudolph-Gletscher (Begriffsklärung)
 Rudolph-Tabelle, Tabelle zur Leistungsbewertung im Schwimmsport
 Eisenhütte Prinz Rudolph, deutsches Maschinenbauunternehmen
 Zeche Rudolph (Begriffsklärung)
 Rudolf (Begriffsklärung)